Shankara (lett. il Benefico, il Beneaugurale) – appellativo di Śiva, uno dei più importanti aspetti della Divinità presso la religione induista
Adi Shankara – filosofo indiano che introdusse la scuola di pensiero dell'Advaita Vedānta

Pagine correlate
 Shankar
 Śaṅkara